Maxim Witaljewitsch Schmyrjow (russisch Максим Витальевич Шмырёв; * 30. November 1971 in Moskau, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein sowjetischer und später russischer Tischtennisspieler. Er ist zweifacher Jugend-Europameister, gewann eine Bronzemedaille im Mixed bei der Europameisterschaft 1996 und ist 19-facher russischer Meister, davon fünfmal im Einzel. Er ist Vizepräsident des russischen Tischtennisverbandes. In den 1990er und Anfang der 2000er Jahre spielte er in mehreren deutschen Bundesligavereinen, seit der Saison 2019/20 ist er beim SC Buschhausen aktiv.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Tischtennisspieler (Sowjetunion)
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1971
Mann